Hohendorf oder Hohendorff steht für:
 Hohendorf (Bad Brambach), Ortsteil der Gemeinde Bad Brambach, Vogtlandkreis, Sachsen
 Hohendorf (Bürgel), Ortsteil der Stadt Bürgel, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Hohendorf (Groitzsch), Ortsteil der Stadt Groitzsch, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Hohendorf (Groß Mohrdorf), Ortsteil der Gemeinde Groß Mohrdorf, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Hohendorf (Nienburg (Saale)), Ortsteil der Stadt Nienburg (Saale), Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Hohendorf (Steinreich), Gemeindeteil der Gemeinde Steinreich, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Hohendorf (Töpen), Ortsteil der Gemeinde Töpen, Landkreis Hof, Bayern
 Hohendorf (Wolgast), Ortsteil der Stadt Wolgast, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Schloss Hohendorf, Schloss im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Orte in Polen:
 Hohendorf, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, 1920 bis 1939 und seit 1945: Wysoka (Działdowo), Dorf im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Hohendorf, Dorf im Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen, seit 1945: Wysoka (Rychliki), Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Orte in Tschechien:
 Vysoká (Chrastava) (Hohendorf), Ortsteil von Chrastava, Okres Liberec, Tschechien
 Zádub (Hohendorf), Ortsteil von Zádub-Závišín, Okres Cheb, Tschechien

Hohendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Gerrit Hohendorf (1963–2021), deutscher Psychiater und Medizinhistoriker
 Wolfgang Albrecht von Hohendorf (1709–1770), preußischer Oberst

Familie 
 Hohendorff (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Hohndorf (Begriffsklärung)
 Hohnsdorf
 Höhendorf
 Hochdorf
 Hohersdorf